Der Film ist der Name von

 Der Film (Album), das zweite Studioalbum der Berliner Pop-Rock-Band Jennifer Rostock (2009)
 Der Film (Zeitung), deutsche Filmzeitung (1916–1943)